Юлія Гергес була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, у фіналі перемігши Б'янку Андрееску з рахунком 2-6, 7-5, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Каролін Возняцкі (2-ге коло)
  Юлія Гергес (переможниця)
  Сє Шувей (півфінал)
  Петра Мартич (1-ше коло)

<ol start="5">
  Барбора Стрицова (2-ге коло)</li>
  Вінус Вільямс (чвертьфінал)
  Кірстен Фліпкенс (2-ге коло)
  Алісон ван Ейтванк (1-ше коло, знялась)
</ol>

 Вайлд-кард 

  Аманда Анісімова (чвертьфінал)  Лорен Девіс (2-ге коло)</li>

  Бетані Маттек-Сендс (1-ше коло)

 Кваліфаєри 

  Б'янка Андрееску (фінал)  Яна Чепелова (1-ше коло)  Бібіана Схофс (2-ге коло)
  Сільвія Солер Еспіноза (1-ше коло)

 щасливий лузер 
  Лаура Зігемунд (1-ше коло)''

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Auckland Open
Тур WTA 2019